Anzac pode referir-se a:

ANZAC - Forças Armadas da Austrália e Nova Zelândia
Fluoxetina - Medicamento

Desambiguação